Het WTA-tennistoernooi van Charleston van 2021 vond plaats van 5 tot en met 11 april 2021 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 48e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen-grijze gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Madison Keys was het achtste reekshoofd. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Paula Badosa Gibert.

Het vijftiende reekshoofd, Veronika Koedermetova uit Rusland, won het toer­nooi zonder setverlies. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Montenegrijnse Danka Kovinić, dus ook in twee sets. Koedermetova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Charleston op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het zevende reekshoofd, en kreeg daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, omdat de geopereerde achillespees nog niet op orde was.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anna-Lena Grönefeld en Alicja Rosolska hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Nicole Melichar en Demi Schuurs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Tsjechische koppel Marie Bouzková en Lucie Hradecká in twee sets. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Melichar had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Schuurs elf.

Schuurs was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Charleston 2021 - 1
Charleston - 1